SRL steht für:
 Saturday Review of Literature, von 1924 bis 1986 erschienenes, wöchentliches US-amerikanisches Magazin
 Sekundärregelleistung in der Energietechnik, siehe Regelleistung (Stromnetz)#Sekundärregelung
 Sierra Leone, ITU-Code
 Sinclair Research Ltd., eine von Sir Clive Sinclair gegründete britische Firma, die 1962 als Sinclair Radionics gegründet wurde, um Radios und Taschenrechner zu verkaufen
 Sonderrichtlinie, im österreichischen Recht ein spezieller ministerieller Erlass, siehe Erlass (Verwaltungsrecht)
 Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e. V., ein Berufsverband der im Verbandsnamen aufgeführten räumlichen Planer, 1969 in Bonn gegründet, Sitz in Berlin
 Short Range Lidar, (Deutsch: Kurzstrecken-Lidar), Fahrerassistenzsystem zur optischen Abstandserkennung und -regelung in Personenkraftwagen
 Sri Lanka, UNDP-Code

Srl bzw. S.r.l. steht als Abkürzung für:
 Società a responsabilità limitata, eine italienische Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, die am ehesten der GmbH entspricht
 Societate cu răspundere limitată, eine rumänische Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, die mit der GmbH oder der Limited Liability Company vergleichbar ist

srl steht für:
 Isirawa (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Kwerba-Zweigs der Tor-Kwerba-Sprachen in Indonesien

SRL